Первома́йка — посёлок в Макарьевском районе Костромской области, входит в состав Горчухинское сельское поселение. До 2011 года — административный центр Первомайского сельского поселения.

География 

Посёлок расположен на реке У́нжа у устья Поды в 28 км от районного центра г. Макарьев.

Население

Инфраструктура 
В поселке расположены:
 МОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа им. А. Ф. Володина,
 ООО «Первомайский ЛПХ» (не работает).

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Макарьевского района